Ксения Смирнова:
 Смирнова, Ксения Артемьевна (1911—?) — Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Ксения Вячеславовна (род. 1998) — российская волейболистка.